Mittermayer ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Mittermayer (* 1975), Schweizer Altorientalistin
 Hans Mittermayer (†), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Manfred Mittermayer (* 1959), österreichischer Schriftsteller und Herausgeber 
 Tatjana Mittermayer (* 1964), deutsche Skisportlerin

Siehe auch: 
 Mittermaier
 Mittermeier
 Mittermayr